Abruzzo steht für:

 Abruzzo, Region Italiens, siehe Abruzzen

Abruzzo ist der Familienname folgender Personen:

 Ben Abruzzo (1930–1985), US-amerikanischer Ballonfahrer
 Matthew T. Abruzzo (1889–1971), US-amerikanischer Jurist
 Ray Abruzzo (* 1954), italo-amerikanischer Schauspieler
 Richard Abruzzo (1963–2010), US-amerikanischer Ballonfahrer